Bradwell ist der Name folgender Orte:

In Kanada:

 Bradwell (Saskatchewan)

Im Vereinigten Königreich:

 Bradwell (Buckinghamshire)
 Bradwell (Devon)
 Bradwell (Derbyshire)
 Bradwell (Essex) (Distrikt Braintree)
 Bradwell (Norfolk), Great Yarmouth
 Bradwell (Sussex)
 Bradwell (Staffordshire)
 Bradwell Grove, Oxfordshire
 Bradwell-on-Sea, Essex (Distrikt Maldon – auf der Halbinsel Dengie)
 Bradwell Waterside, Essex (Distrikt Maldon – auf der Halbinsel Dengie)
 Kernkraftwerk Bradwell, ein Kernkraftwerk in Bradwell Waterside

 Firmen:

 Bradwell & Company, britischer Hersteller von Cyclecars

Personen:

 Myra Bradwell (1831–1894), amerikanische Frauenrechtlerin